Ælfwald d'Ànglia de l'Est, governant de l'Ànglia de l'Est del 713 al 749 
 Ælfwald I de Northúmbria, rei de Northúmbria del 779 al 788 i després del 790 al 796, any en què va ser assassinat 
 Aelfwald II de Northúmbria, rei de Northúmbria des de la deposició d'Eardwulf l'any 806 fins potser el 810 
 Ælfwald de Sussex, rei de Sussex que va regnar conjuntament amb Ealdwulf i Oslac, i probablement també amb Oswald i Osmund